Al-Jazirah, een staat van Soedan
Gezira (eiland), een eiland en wijk van Caïro